Ketanggungan kan syfta på följande platser i Indonesien:
 Ketanggungan (distrikt), distrikt/kecamatan, Jawa Tengah, 
 Ketanggungan (Dukuhturi), administrativ by/desa i distriktet Dukuhturi, Jawa Tengah, 
 Ketanggungan (Ketanggungan), administrativ by/desa i distriktet Ketanggungan, Jawa Tengah,